Бобровский сельский округ

Российская Федерация

Тверская область 

 Бобровский сельский округ Оленинского района

Тульская область 

 Бобровский сельский округ Арсеньевского района

Казахстан

Восточно-Казахстанская область 

 Бобровский сельский округ Глубоковского района

Павлодарская область 

 Бобровский сельский округ Теренкольского района